Reiset ist der Name von:

 Reiset (Gemeinde Gurten), Ortschaft von Gurten, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Reiset (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Frédéric Reiset (1815–1891), französischer Kunsthistoriker und Sammler
Jules Reiset (1818–1896), französischer Chemiker und Politiker
 Gustave Armand Henri de Reiset (1821–1905), französischer Diplomat (von 1959 bis 1863 Gesandter in Dresden) und Autor